DDR-Oberliga 1985/1986 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1985/1986. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1986/1987 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1986/1987 startovaly týmy FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg a BSG Stahl Brandenburg. Účast v Poháru vítězů pohárů 1986/1987 si zajistil tým 1. FC Lokomotive Leipzig jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 týmy –  FC Hansa Rostock a nováček BSG Sachsenring Zwickau. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1985
Fotbal v roce 1985
Fotbal v roce 1986
Sport v Německu v roce 1985
Sport v Německu v roce 1986